Лукашовка — название ряда населённых пунктов.

Молдавия 
 Лукашовка — село в Оргеевском районе.

Украина

Винницкая область 
 Лукашовка — село в Ладыжинском городском совете.
 Лукашовка — село в Липовецком районе.
 Лукашовка — село в Литинском районе.
 Лукашовка — поселок в Шаргородском районе.

Николаевская область 
 Лукашовка — село в Первомайском районе.

Одесская область 
 Лукашовка — село в Березовском районе.

Полтавская область 
 Лукашовка — село в Глобинском районе.
 Лукашовка — село в Семёновском районе.

Сумская область 
 Лукашовка — село в Великописаревском районе.

Харьковская область 
 Лукашовка — село в Близнюковском районе.
 Лукашовка — село в Красноградском районе.

Черкасская область 
 Лукашовка — село в Золотоношском районе.
 Лукашовка — село в Монастырищенском районе.
 Лукашовка — село в Чернобаевском районе.

Черниговская область 
 Лукашовка — село в Носовском районе.
 Лукашовка — село в Черниговском районе.

См. также 
 Лукашевка